Mount Olive kan syfta på:

Kanada 

 Mount Olive, Alberta, berg,

USA 

 Mount Olive, Coosa County, Alabama, ort, 
 Mount Olive, Jefferson County, Alabama, ort, 
 Mount Olive, Illinois, ort, Macoupin County, 
 Mount Olive, Mississippi, ort, Covington County, 
 Mount Olive, North Carolina, ort, Wayne County, 
 Mount Olive, Lake County, Kalifornien, berg, 
 Mount Olive, Nevada County, Kalifornien, berg,